Verongula är ett släkte av svampdjur. Verongula ingår i familjen Aplysinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Verongula